Marcelo Claudio Dos Santos es un escritor, periodista y divulgador científico argentino.

Vida 
Es hijo del folclorista argentino Carlos Alberto Dos Santos.
En 1984 comienza a escribir para la revista Comentarios. Ese mismo año publica su primer cuento —"Statu Quo"— en la revista Sinergia, dirigida por Sergio Gaut vel Hartman.

A partir del año 2002 comienza su participación en la revista Axxón (dirigida por el escritor y editor Eduardo J. Carletti), con una serie de artículos de divulgación científica.

Obra

Ficción 
 Últimas Visiones (edición simultánea: España, México y Argentina). Ediciones El Taller del Poeta, Pontevedra, 2002. ISBN 84-96073-00-9
 Glup. Edición limitada, Buenos Aires, 2003.

No Ficción 
 Jacques de Molay: el último Gran Maestre de los Templarios. Aguilar, Madrid, 2006. ISBN 84-03-09675-5
 Primera edición en libro electrónico: Aguilar, Madrid, 2011. 978-84-030-1156-4.
 El Manuscrito Voynich: el libro más misterioso de todos los tiempos.
 Primera edición española (tapa dura): Aguilar, Madrid, 2005. ISBN 84-03-09587-2.
 Segunda edición española (tapa dura): Aguilar, Madrid, 2005. ISBN 84-03-09587-2.
 Primera edición colombiana (rústica): Aguilar, Bogotá, 2005. ISBN 958-704-314-6.
 Primera edición de bolsillo (también en Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana): Punto de lectura, Madrid, 2006. ISBN 94-663-1858-5.
 Primera edición italiana (rústica): L´Enigma del Manoscritto Voynich: Il Più grande mistero di tutti i tempi. Edizioni Mediterranee, Roma, 2009. ISBN 978-88-272-2009-2.
 Primera edición en Círculo de Lectores, Madrid, 2010. 
 Primera edición en formato electrónico: Aguilar, Madrid, 2011. ISBN 978-84-030-1155-7.

Enlaces externos 

 Su blog oficial
 "La centella cayó y vi los álamos", cuento incluido en Últimas visiones, publicado en Axxón
 "Status Quo", cuento incluido en Últimas visiones, publicado en Axxón
 Glup, en archivo PDF
 Introducción a El Manuscrito Voynich, en archivo PDF
 "El Manuscrito Voynich", artículo de Dos Santos en Axxón
 Reseña a El Manuscrito Voynich, en Axxón
 Índice de sus artículos científicos, en Axxón
 "Zapping (periodismo científico)", en Axxón

Escritores de género masculino de Argentina
Escritores en español
Escritores de ciencia ficción de Argentina